Седлари — населённый пункт.

в Сербии:
 Седлари — село в общине Валево (Сербия)

в Болгарии:
 Седлари — село в Болгарии